Tono, folyó Kelet-Timorban
 Tono, település az USA Washington államában
 Tono, keresztnév